Николай Комар:
 Комар, Николай Васильевич (1876—1938) — российский железнодорожник, депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Комар, Николай Степанович (род. 1945) — советский и украинский государственный и политический деятель.